Lavaur (Dordonha)
 Lavaur (Tarn)

Desambiguações de topônimos